Furcoppia är ett släkte av kvalster. Furcoppia ingår i familjen Astegistidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Spindeldjur
Furcoppia